Zemljopis
 Savannah, Georgia, SAD
 Savannah (rijeka), teče pokraj Savannah u Georgiji

 Savannah, Missouri, SAD
 Savannah, New York, SAD
 Savannah, Tennessee, SAD
 Savannah, Južna Karolina, SAD
 Savannah, Ohio, SAD
 Savannah (Teksas), naselje u SAD-u
Savannah može značiti i:
 GNU Savannah, skup softverskih projekata vezanih uz GNU projekt
 SS Savannah, prvi parobrod koje je preplovio Atlantski ocean
 NS Savannah, prvi trgovački brod na nuklearni pogon